Le Rayon invisible, titre francophone du film américain  réalisé par Harry A. Pollard, sorti en 1920 ;
 Le Rayon invisible, titre francophone du film américain  réalisé par Lambert Hillyer, sorti en 1936 ;